Portes puede referirse a: 

 Portes, comuna francesa situada en Eure.
 Portes, comuna francesa situada en Gard.

uk:Порт